Third Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Third Avenue – stacja metra w Nowym Jorku